

Sigle 
 CityNightLine – società ferroviaria svizzera

 Comitato di Liberazione Nazionale – organizzazione politica e militare dei principali partiti e movimenti italiani oppositori al fascismo e all'occupazione tedesca dell'Italia durante la seconda guerra mondiale

Codici 
 CNL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sindal (Danimarca)
 cnl – codice ISO 639-3 della lingua chinanteca lalana

Mineralogia 
 Cnl – abbreviazione di cannilloite

Altro 
 CNL – abbreviazione aeronautica di Cancel o cancelled – Cancellare oppure cancellato